Левки може да се отнася за:

 Жупанища с гръцко име Левки, село в дем Костур, Егейска Македония, Гърция;
 Левки със старо име Сирочани, село в дем Горуша, Егейска Македония, Гърция;
 Левки, галско племе от групата на белгите